Die mit Abstand größte Agglomeration in Angola ist Luanda mit einer Einwohnerzahl von 6.760.439 (Stand 2014). Damit konzentriert sich rund 30 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die 50 größten Städte des Landes, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 15. Dezember 1970, eine Berechnung für den 1. Januar 2005, die Ergebnisse der Volkszählung 2014 sowie die Provinz, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen des Zensus 2014 beziehen sich auf den gesamten Stadtbezirk (município), einschließlich der Vororte.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Verwaltungsgliederung Angolas

Weblinks 
 Zensus 2014 - offizielle Website
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Angolas

!
Angola